Александр Удальцов:
 Удальцов, Александр Дмитриевич (1883—1958) — русский советский историк, член-корреспондент АН СССР.
 Удальцов, Александр Иванович (род. 1951) — российский дипломат, посол в Латвии в 1996—2001 годах, посол в Словакии в 2005—2010 годах.
 Удальцов, Александр Олегович (род. 1985) — российский актёр театра и кино.